«Лас-Вегас Рэ́йдерс» () — профессиональный клуб по американскому футболу из города Лас-Вегас, штата Невада, выступающий в Национальной футбольной лиге (западный дивизион Американской футбольной конференции). Клуб был основан 30 января 1960 года.

Команда покинула Окленд, чтобы играть в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с сезона 1982 года до сезона 1994 года, затем снова вернулась в Окленд в начале сезона 1995 года. 27 марта 2017 владельцы клуба почти единогласно проголосовали за переезд команды из Окленда в Лас-Вегас, штат Невада. Las Vegas Raiders переехали в 2020 году. Переезду посвящён документальный фильм 2021 года «Al Davis vs. the NFL» из цикла 30 событий за 30 лет телеканала ESPN.

Рэйдерс выделяются обширной фан-базой и самобытной культурой. 14 бывших игроков клуба были включены в Зал славы профессионального американского футбола.

Названия 
 Окленд Рэйдерс (1960—1981)
 Лос-Анджелес Рэйдерс (1982—1994)
 Окленд Рэйдерс (1995—2020)
 Лас-Вегас Рэйдерс (2020-н.в.)

Достижения 
Победители чемпионата лиги (4)
 Победители чемпионата АФЛ (1)
 1967
 Победители Супербоула (3)
 1976 (XI), 1980 (XV), 1983 (XVIII)

Победители конференции (4)
 АФК: 1976, 1980, 1983, 2002

Победители дивизиона (15)
 Запад АФЛ: 1967, 1968, 1969
 Запад АФК: 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1983, 1985, 1990, 2000, 2001, 2002

См. также 
 Игра «Хайди»

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль команды на NFL.com
 Oakland Raiders Information at Pro-football-reference.com
 Oakland Raiders Information at Sports E-Cyclopedia.com
 Oakland Raiders Former Players  at oncearaider.com

Клубы НФЛ
Спортивные клубы Лас-Вегаса